

Сакмарська сільська рада — сільське поселення, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Сакмарська сільська рада — сільське поселення, Сакмарський район, Оренбурзька область